A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Idaho:

 : uma chalupa de guerra que serviu de 1866 a 1873.
 USS Idaho (BB-24): um couraçado pré-dreadnought da Classe Mississippi que serviu de 1908 a 1914; vendido para a Grécia e renomeado .
 : uma lancha que serviu de 1917 a 1919.
 : um couraçado da Classe New Mexico que serviu de 1919 a 1946.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em construção.